Baureihe 146 steht für folgende Lokomotiven:

 Bombardier Traxx#Baureihe 146.0, einen Vorläufer der TRAXX-Lokfamilie
 DB-Baureihe 146.1, siehe Bombardier Traxx#P160 AC1, ab 2003
 DB-Baureihe 146.2, siehe Bombardier Traxx#P160 AC2, ab 2005